Халс, Дирк (Dirck Hals) (крещён 19 марта 1591, Харлем – 17 мая 1656, там же) – голландский живописец и график фламандского происхождения, прославившийся жизнерадостными жанровыми полотнами.

Биография 

Дирк Халс – сын фламандского суконщика Франхойса Халса (из города Мехелена) и Адриантген ван Гертенрейк. Родители Дирка и его старших братьев, также живописцев, – Франса и Йоста – эмигрировали из Антверпена в Харлем между 1585 и 1591 гг., спасаясь от религиозных гонений со стороны испанских властей.

Предполагают, что первые уроки живописи Дирк получил от Франса. Определённые общие черты присутствуют в творчестве обоих, но всё же главное влияние на стиль Дирка оказало искусство Виллема Бёйтевеха и Эсайаса ван де Вельде. Возможно, что учителем Дирка был и Абрахам Блумарт.

Как и старший брат, Дирк состоял в городском ополчении св. Георгия (в 1618–1624 гг.) и, опять же подобно Франсу, – в харлемском «Риторическом обществе» (в 1618–1624 и в 1640 гг.).

В начале 1620-х гг. (возможно, ранее) Дирк женился на Агните Янс, которая родила ему семерых детей. Старший из них, Антониус, появившийся на свет в 1621 г., стал, как и отец, жанровым живописцем, а также портретистом.

До того как стать мастером, Дирк, вероятно, ассистировал другим художникам. Это подтверждают записи судебного дела: его друг, гравёр Ян ван де Вельде, свидетельствовал о том, что коллега Халса не выплатил последнему причитающейся ему суммы.

С 1627 г. художник – член харлемской гильдии Св. Луки, в которой состоял до конца своих дней. В этот период его искусство уже получило определённое признание.

С конца 1620-х гг. до 1634 г. Дирк много работал в соавторстве с живописцем архитектуры Дирком ван Деленом, в композиции которого вписывал фигуры; также отмечено подобное сотрудничество Халса с коллегой ван Делена Бартоломеусом ван Бассеном.

В то время прибыльным дополнительным заработком для художников была торговля произведениями искусства. В 1634 (совместно с гравёром Корнелисом ван Киттенстейном) и 1635 (совместно с мастером натюрмортов Franchois Elout) гг. Дирк организовал два аукциона, на которых, помимо собственных работ и картин старшего брата, выставил полотна Саломона ван Рёйсдала, Яна ван Гойена и Юдит Лейстер. Кроме того, художник поддерживал связи с амстердамским торговцем картинами и живописцем Питером Янсом ван ден Босхом, получая доходы с аукционов, которые тот устраивал.

В 1641–1643 и в 1648–1649 гг. (и скорее всего в период между этими датами) Халс проживал в Лейдене. На это время приходятся неприятные события, связанные с конфискацией имущества художника за неуплату ренты. Судя по всему, Дирк часто сталкивался с финансовыми затруднениями. За исключением лейденской поры Халс постоянно жил и умер в родном Харлеме.

Голландская жанровая живопись в творчестве таких живописцев, как Антонис Паламедес-Стевартс, Якоб Дюк, Питер Кодде, Питер Поттер, Питер Янс Кваст и др., пошла по руслу, в которое её направил Дирк Халс. Из учеников Халса особенно прославилась Юдит Лейстер; не исключено, что Ян Стен тоже был его учеником.

Творчество 

Основная часть произведений художника датирована 1619–1654 гг. В его творчестве случались и портреты, но главной темой его работ (преимущественно небольших по формату) было изображение весёлых компаний, сцен из быта зажиточных бюргеров, военных и артистов – танцев, занятий музыкой, попоек, игр и всякого рода развлечений в караульных, тавернах и увеселительных домах. Действие происходит в интерьере, в саду или на природе, напоминающей буколический пейзаж или театральный задник. Типичными образцами являются «Домашний концерт» и «Весёлое общество в таверне», датированные соответственно 1623 и 1626 гг. – временем расцвета творчества художника. В этих и во многих других произведениях интерьер проработан мало, всё внимание автора сосредоточено на фигурах, расположенных фронтально, в неглубоком пространственном слое, на переднем плане картины. Художник стремится к выразительности и естественности в компоновке персонажей, в передаче их мимики, поз, модных одежд. Халс любит многофигурные, но компактные группы; композиции из одной-двух фигур появляются у него лишь в последний период деятельности.

Он не стремится к выявлению индивидуальности человека. Лица, улыбки, жесты, манера выражения чувств его героев объединяет повышенный тонус мироощущения, жизнерадостность. Весёлый пёстрый колорит, беспокойные блики света, частый пульс композиционного ритма, изобретательность в применении натуралистичных деталей точно передают беззаботное, суматошное, праздничное настроение. Автор явно симпатизирует весёлым героям, но при всей внешней легкомысленности и беззаботности этих картин они всё же не лишены определённых моральных установок: они предостерегают против чрезмерного погружения в чувственные удовольствия и генетически связаны с морализаторскими картинами, изображающими беспутную жизнь блудного сына и погрязший в грехе человеческий род перед потопом. В произведениях Дирка присутствуют символы, которые легко расшифровывались современной ему аудиторией: например, карты в картине «Дети, играющие в карты», символизируют моральную распущенность.

Литература

Ссылки 

 Работы в музеях мира
 Дирк Халс в коллекции Ханенко
 
Персоналии по алфавиту
Художники Нидерландов
Родившиеся в 1591 году
Родившиеся в Харлеме
Умершие в 1656 году
Умершие в Харлеме